Perlodes är ett släkte av bäcksländor. Perlodes ingår i familjen rovbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Rovbäcksländor
Perlodes